Marcus Gavius Squilla Gallicanus ist der Name folgender Personen:

* Marcus Gavius Squilla Gallicanus (Konsul 127), römischer Konsul
 Marcus Gavius Squilla Gallicanus (Konsul 150), römischer Konsul